Chiesa dei Santi Michele e Pietro a Castiglione di Garfagnana
Chiesa dei Santi Michele e Pietro a Palaia
Chiesa dei Santi Michele e Pietro a Toscolano Maderno